Sprengel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anton Sprengel
 Christian Konrad Sprengel
 Kurt Sprengel